Иоханна (Йоханна-Эмилия) Карловна Ваадевитс (, в девичестве — Вийра (), во втором браке — Роози ()); 12 марта 1919, Таллин — 2 мая 2010) — швея, депутат Верховного совета СССР 4-го созыва.

Биография 
В 1933 году окончила среднюю школу, затем работала в Таллине на фабрике, производящей абажуры. После окончания Великой Отечественной войны работала на таллинской трикотажной фабрике «Марат» бригадиром швейного цеха, стала участницей стахановского движения и перевыполняла план на 200 %. В 1948 году избрана депутатом Таллинского городского Совета.

В марте 1954 года избрана депутатом Верховного совета СССР 4-го созыва (1954—1958) от Таллинского Морского избирательного округа.

Награждена почётной грамотой Президиума Верховного Совета ЭССР к 10-летию освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков «за плодотворную и безупречную работу».

Личная жизнь 
Родители — Карл Вийра и Аделине Вийра (дев. Ипитс). Первый муж — Регнард-Рудольф Ваадевитс (1913—1944), погиб на фронте под Великими Луками. Второй муж — Зиновий Роози (1913—1997). Сын — Тойво Ваадевитс (1940—2003).

Примечания

Ссылки 
 Информация о кандидате в Таллинский городской Совет (1948)

Литература 
 Taavi, M. Ta väärib usaldust. [Õmbleja J. Vaadevits]. õhtuleht, 1954, 22. veebr.
 Veetamm, M. Lihtsa inimese lihtne esindaja. [J. Vaadevits]. Rahva Hääl, 1954, 16. veebr.
 Бригадир Иоханна Ваадевитс. [Швея] . Советская Эстония, 1954, 25 февр. — Авт: К. Эйхорн, Л. Сааль, Е. Кокинс и 3. Никитина.

Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Депутаты Таллинского городского совета